Peder Lunde Sr. (1918-2009), Noors zeiler en vader van Peder Lunde Jr.
 Peder Lunde Jr. (1942), Noors zeiler en zoon van Peder Lunde Sr.